Il gruppo della danburite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della danburite 
 Danburite
 Maleevite
 Pekovite

Note 

Danburite